Got it made (Crosby, Stills, Nash & Young) (1989), een lied van Crosby, Stills, Nash & Young
 Got it made (Special Ed) (1989), een lied van Special Ed